Лас Пиједрас има више значења:

 Лас Пиједрас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пиједрас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пиједрас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Пиједрас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пиједрас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пиједрас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пиједрас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Пиједрас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пиједрас (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пиједрас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пиједрас, Микрополис Еколохика лас Пиједрас (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пиједрас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједрас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједрас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пиједрас, Лас Пиједрас де Санта Круз (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пиједрас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пиједрас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пиједрас, Сан Антонио лас Пиједрас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Пиједрас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Пиједрас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пиједрас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Пиједрас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пиједрас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас, Ел Синко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиједрас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пиједрас (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пиједрас, Инес Запата Варела (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Пиједрас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику